Hans Steger ist der Name folgender Personen:

* Hans Steger (Politiker, um 1389) (um 1398–um 1460), österreichischer Grundbesitzer und Politiker, Bürgermeister von Wien
 Hans Steger (Baumeister) (um 1580–1635), deutscher Baumeister und Bildhauer
 Hans Steger (Bildhauer) (1907–1968), deutscher Bildhauer
 Hans Steger (Bergsteiger) (1907–1989), deutscher Bergsteiger
 Hans Steger (Politiker, 1922) (1922–1998), deutscher Politiker (CDU)
 Hans Alfred Steger (1926–2009), deutscher Diplomat
 Hans Ulrich Steger (1923–2016), Schweizer Grafiker, Illustrator und Karikaturist

Siehe auch:
 Hanns-Albert Steger (1923–2015), deutscher Lateinamerikanist
 Johann Steger